Никола́й Васи́льевич Смирно́в:
 Смирнов, Николай Васильевич (1851—1925) — русский архитектор.
 Смирнов, Николай Васильевич (1908—1977) — советский военачальник, генерал-майор.
 Смирнов, Николай Васильевич (1897—19??) — советский военный деятель, полковник, комдив.
 Смирнов, Николай Васильевич (1900—1966) — советский математик, член-корреспондент АН СССР.
 Смирнов, Николай Васильевич (1964—2002) — председатель правительства Ленинградской области.